Mahut bezeichnet:

 Mahut, Führer eines Arbeits-Elefanten

Mahut ist der Familienname folgender Personen:

 Melissanthi Mahut (* 20. Jahrhundert), griechisch-kanadische Schauspielerin
 Nicolas Mahut (* 1982), französischer Tennisspieler
 Philippe Mahut (1956–2014), französischer Fußballspieler

siehe auch:

 Mahout (Automobilhersteller)